Стрии — неоднозначный термин:
 
 Стрии(растяжки) — атрофия (дефект) кожи в виде узких волнистых полос разной ширины

Белоруссия 
 Стрии — деревня в Кобринском районе Брестской области.